Hesten er bestemt form af hest og kan henvise til:

 Hesten (film fra 1931) – dansk kortfilm fra 1931 instrueret af George Schnéevoigt
 Hesten (film fra 1943) – dansk kortfilm fra 1943 instrueret af Bjarne Henning-Jensen